Austria:
 Katzenbach – gmina

Niemcy:
 Katzenbach – dzielnica Biedenkopf
 Katzenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg 
 Katzenbach – rzeka, dopływ Glems
 Katzenbach – rzeka, dopływ Lahn

Osoby:
 John Katzenbach – amerykański pisarz